Die neunte Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1976 statt. Sieger wurde unter der Leitung von Tahir Djide erneut das Team aus Indonesien, welches gegen Malaysia mit 9:0 gewann.

Qualifikation

Teams 
In der Qualifikation starteten folgende Teams:

Ergebnisse

Australasienzone

1. Runde 
  w.o.  (Rückzug)
  w.o.  (Rückzug)

Finalrunde 
  –  in Hobart 9-0

Asienzone

Ost

1. Runde 
  –  in Tokyo 9-0
  Freilos

Finalrunde 
  –  in Tokio 9-0

West

1. Runde 
  w.o.  (Rückzug)
  –  in Colombo 9-0
  und  für 2. Runde gesetzt

2. Runde 
  –  in Lahore 5-4
  –  in  8-1

Finalrunde 
  –  in Ludhiana 5-4

Finalrunde Asien 
  –  in Kuala Lumpur 6-3

Panamerikazone

1. Runde 
  –  in Manhattan Beach 6-3
  –  in Lima 8-1

Finalrunde 
  –  in Mexiko-Stadt 6-3

Europazone

1. Runde 
  –  in Edinburgh 9-0
3 Verbände mit Freilos
  und  für 3. Runde gesetzt

2. Runde 
  –  in Geidrop 9-0
  –  in Helsinki 9-0

3. Runde 
  –  in Kopenhagen 6-3
  –  in Mariestad 8-1

Finalrunde 
  –  in Kopenhagen 5-4

Interzonenrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Malaysischer Bericht
 
 

1976
Badminton 1976
Badmintonwettbewerb in Bangkok